Great Bricett – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Bricett – była miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk